Православие — во всём мире православие исповедуют примерно 200 миллионов человек. При этом лишь малая часть православных верующих проживает за пределами России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Румынии, Болгарии, Македонии, Сербии, Черногории, Греции и Кипра. В России проживает около 40 % всех православных (в том числе древневосточных) планеты Земля. Согласно Pew Research Center, по состоянию на 2010 год в мире существует около 75 стран, в которых процент православных составляет больше 0,1 % от общего населения страны.

Распространение Православия по странам 
Ниже приводятся данные только по собственно Православию, под которым понимаются 15 поместных православных церквей, зависимые от них автономные церкви и некоторые неканонические юрисдикции, численность которых впрочем оговаривается отдельно. Древневосточные православные церкви не учитываются.

СНГ

Америка

Европа

Северная Европа

Западная Европа

Восточная Европа

Южная Европа

Азия

Африка

Австралия и Океания

См. также 
 Численность христиан
 Католицизм по странам
 Протестантизм по странам

Примечания